Wave anglicky znamená vlna, může jí být:

 třída Wave – třída tankerů postavených pro Royal Fleet Auxiliary
 Wave (album) – album Patti Smithové z roku 1979
 No Wave – umělecký směr
 New wave neboli nová vlna v hudbě

jiný význam
 Český rozhlas Radio Wave – digitální stanice českého rozhlasu
 Submillimeter Wave Astronomy Satellite – astromomická družice určená ke studiu mezihvězdných oblaků